Шмыки — название нескольких населённых пунктов:
 Шмыки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шмыки — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Шмыки — деревня в Сюмсинском районе Удмуртия.